Erich Kästner (schrijver)
Erich Kästner (veteraan)